De Mars (Buren) (De Marsch), buurtschap en gebied in de gemeente Buren in Gelderland
De Mars (Coevorden), buurtschap in de gemeente Coevorden in Drenthe
De Mars (De Blesse), windmolen in De Blesse
Kasteel de Marsch, landhuis en voormalig kasteel bij Zutphen
De Mars (Zutphen), industrieterrein in de gemeente Zutphen in Gelderland
De Marsch (molen), molen in De Mars (Buren)